|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel GdF Suez Grand Prix) van 2009 vond plaats van 6 tot en met 12 juli 2009 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de 15e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Alizé Cornet was het tweede reekshoofd. Zij kwam dit jaar niet voorbij de tweede ronde.

De als vierde geplaatste thuisspeelster Ágnes Szávay won het toernooi. Zij versloeg in de finale het eerste reekshoofd, de Zwitserse Patty Schnyder, in drie sets. Szávay wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Boedapest op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds twee jaar.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Alizé Cornet en Janette Husárová was de tweede haar titel niet komen verdedigen. Cornet speelde samen met Eléni Daniilídou – zij strandden evenwel al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Alisa Klejbanova en Monica Niculescu won het toernooi. Zij versloegen in de finale de als tweede geplaatste Oekraïense zussen Aljona en Kateryna Bondarenko in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Russin Klejbanova had daarnaast een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Roemeense Niculescu geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Boedapest 2009
Boedapest